Die Liga II 2018/19 war die 79. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 3. August 2018 und endete am 1. Juni 2019. Von Mitte Dezember 2018 bis Ende Februar 2019 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Aufsteiger in die Liga 1 waren FC Chindia Târgoviște und FC Academica Clinceni.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten an 38 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden erstplatzierten Mannschaften stiegen direkt in die Liga 1 auf. Der Drittplatzierte konnte sich noch über die Play-offs für die Liga 1 qualifizieren. Die letzten fünf Teams stiegen in die Liga III ab.

Abschlusstabelle

Play-offs 

|}
Beide Vereine verblieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2018 19
Fußballsaison 2018/19